Velika nagrada Nizozemske 1976 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 29. avgusta 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 75
| 1:44:52,09
| 2
| 9
|-
! 2
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 75
| + 0,92 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 75
| + 2,09 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 75
| + 6,94 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 22,46 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 75
| + 45,03 s
| 7
| 1
|-
! 7
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 56,28 s
| 14
|  
|-
! 8
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 74
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 74
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 11
| 38
|  Henri Pescarolo
| Surtees-Ford
| 74
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 12
| 25
|  Rolf Stommelen
| Hesketh-Ford
| 72
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacky Ickx
| Ensign-Ford
| 66
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 39
|  Boy Hayje
| Penske-Ford
| 63
| Pog. gred
| 21
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 53
| Puščanje olja
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 53
| Puščanje olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 52
| Pritisk olja
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 49
| Zavrten
| 24
|  
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 47
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 27
|  Larry Perkins
| Boro-Ford
| 44
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 40
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 11
| Sklopka
| 12
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 10
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 9
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 18
|  Conny Andersson
| Surtees-Ford
| 9
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Wolf-Williams-Ford
| 5
| Trčenje
| 23
|  
|-
! DNQ
| 40
|  Alessandro Pesenti-Rossi
| Tyrrell-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1976
1976